Die European Darts Trophy 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 13. bis zum 15. Oktober 2017 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zwölfte und letzte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war erstmals die Lokhalle in Göttingen.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 6:4-legs gegen den Engländer Rob Cross durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Simon Whitlock
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Rob Cross
  Dave Chisnall
  Alan Norris
  Joe Cullen
  Jelle Klaasen
  Benito van de Pas
  Ian White
  Mervyn King
  Gerwyn Price
  Kim Huybrechts

Sieger des UK Qualifier
  Andy Boulton
  Keegan Brown
  Mick Todd
  Stephen Bunting
  Jonathan Worsley
  James Wade
  Chris Quantock
  Steve West
  Jamie Caven
  Robert Thornton
  Ricky Evans
  Chris Dobey
  James Wilson
  Jonny Clayton
  John Bowles
  Kevin Painter
  James Richardson
  Nathan Aspinall

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Christian Kist
  Zoran Lerchbacher
  Jermaine Wattimena
  Vincent van der Voort
  Dimitri Van den Bergh
  Jan Dekker
  Yordi Meeuwisse
  Jeffrey de Zwaan

Sieger des Host Nation Qualifier
  René Eidams
  Martin Schindler
  Robert Allenstein
  Nico Blum
  Manfred Bilderl

Nordic & Baltic Qualifier
  Madars Razma

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 13. Oktober 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de
 
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Sportveranstaltung in Göttingen